Чемпіонат Хмельницької області з футболу 1999 — чемпіонат Хмельницької області з футболу, який тривав з квітня по жовтень 1999 року.

Команди-учасниці 

У чемпіонаті Хмельницької області з футболу 1999 взяли участь 10 команд:

Фінальна таблиця 

|}

Результати матчів

Найбільша перемога чемпіонату області 
 «Динамо-Орбіта» (м. Кам'янець-Подільський)-«СКА» (м. Старокостянтинів) 7:3
 «Пансіон» (м. Шепетівка)-«Полква» (смт Теофіполь) 6:0
 «Споліеласт» (м. Славута)-«Енергетик» (м. Нетішин) 6:0

Джерела 
 Хмельницкая областная федерация футбола. Таблица результатов первенства (кубка) области по футболу (высшая группа). апрель-октябрь 1999 г. — Хмельницький, 1999. 

Чемпіонат Хмельницької області з футболу
1999 у футболі
1999 в українському спорті